Émeraude est un terme qui désigne : 
Émeraude : un minéral précieux à la couleur verte ;
Émeraude (couleur) : la couleur verte semblable à celle de cette pierre ;
L'Émeraude (Q41) : un sous-marin conventionnel français de type Émeraude et mis en service en 1908 ;
Émeraude : un lanceur d'essai français des années 1960 du programme Diamant ;
L'Émeraude (S604) : sous-marin nucléaire d'attaque français de type Rubis et mis en service en 1988 ;
Émeraude un parfum de François Coty ;
 Ensemble mobile écoute et recherche automatique des émissions.

Géographie 

 Côte d'Émeraude : côte nord de la Bretagne entre le cap Fréhel et Cancale ;
 Lac Émeraude : différents lacs portant le nom Émeraude ;

 Mer d'Émeraude : mer située au large de Madagascar.

Biologie 
 Espèces d'oiseaux :
 l’émeraude couronnée, un colibri, et plus généralement, les oiseaux de chacune des espèces du genre Chlorostilbon
 le toucanet émeraude ;
 le paradisier petit-émeraude, dont le mâle a la gorge couleur vert émeraude.
 Espèce de reptile :
 le varan émeraude ;
 Espèces d'insectes :
 l'émeraude, un papillon ;
 la libellule émeraude, aux gros yeux vert émeraude.

Voir aussi
 Triangle d'émeraude, une région du nord de la Californie 
 Réseau émeraude, un réseau de corridors biologiques : projet du Conseil de l'Europe.
 Groupe Émeraude, un groupe financier
 Bouddha d'émeraude, une statue
 Dewoitine D332 « L'Émeraude » , un avion trimoteur de transport (8 passagers) qui établit le record Paris-Saïgon en 1933 mais s'écrasa lors de son voyage retour.
 Avenue de l'Émeraude, une avenue bruxelloise
 La Table d'émeraude, un des textes les plus célèbres de la littérature alchimique et hermétique.
, un film britannique de John Bormann de 1985
Les Chevaliers d'Émeraude, la série de romans d'Anne Robillard